Coluber irregularis est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Coluber irregularis Bechstein, 1802 est un synonyme de Boiga irregularis (Bechstein, 1802)
 Coluber irregularis Leach, 1819 est un synonyme de Philothamnus irregularis (Leach, 1819)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Colubrinae